Roxelane (v. 1500-1558) est une sultane ottomane ;
 La Roxelane est une rivière française ;
 Le Roxélane est un papillon ;
 Roxelane (The Bride's Play) est un film muet américain réalisé par George Terwilliger sorti en 1922.